Посо́льство Мексики в Российской Федерации () — официальная дипломатическая миссия Мексики в Российской Федерации, расположена в Москве в Хамовниках на Большом Левшинском переулке. Адрес посольства: 119034, Москва, Большой Лёвшинский переулок д. 4.

Кроме Российской Федерации к посольству также приписаны Республика Армения и Республика Беларусь.

С 14 января 2013 года по 11 июня 2016 года Послом Мексики в России был Рубен Альберто Бельтран Герреро. В настоящее время обязанности исполняет Временный Поверенный в делах Мексиканских Соединенных Штатов.

Индекс автомобильных дипломатических номеров посольства — 051.

История 
Двусторонние отношения между Мексиканскими Соединёнными Штатами и Российской Федерацией развиваются в течение уже очень долгого времени и характеризуются атмосферой дружеских связей и взаимного сотрудничества.

Мексика и Российская Федерация схожи по своим базовым принципам, таким, как полное уважение международного права, нераспространение ядерного оружия, разоружение, уважение прав человека и мирное разрешение противоречий.

Первые контакты подданных Российской империей с тогда ещё колониальной Мексикой имели место в начале XIX века благодаря деятельности Российско-Американской компании. В 1812 году, после основания в районе бухты Сан-Франциско русского поселения Форт-Росс Мексика и Россия в лице её колоний обрели фактически общую границу, просуществовавшую 30 лет.

Дипломатические отношения между Российской империей и Мексикой были установлены в 1890 году. 11 декабря 1890 года в Мексику был назначен первый российский посланник Роман Романович Розен, до этого работавший консулом в Нью-Йорке. 1 августа 1891 года Р. Р. Розен вручил свои верительные грамоты президенту Мексики Порфирио Диасу. В том же году в Россию прибыл мексиканский посол Педро Ринкон Гальярдо-и-Террерос (). Он в свою очередь вручил свои верительные грамоты Александру III.

На сегодняшний день намечен обширный план работы по интересующим обе страны темам, таким, как борьба с международной организованной преступностью, незаконный оборот психотропных и наркотических средств, борьба с терроризмом, реформа ООН и многие другие. Данный план работы помогает укрепить наши отношения.

Ко взаимному удовлетворению стран, в последние годы Мексика и Россия вступили в новый этап отношений, характеризующийся нарастающей динамикой сотрудничества в различных областях взаимного интереса.

Политический диалог между Правительствами стал более интенсивным в 2002 году, после вступления Мексики в Совет Безопасности ООН. Существует сходство между ролями, которые выполняют ООН и военные учреждения в международном контексте начала нового тысячелетия.

Начиная со вступления в должность Владимира Путина, состоялся ряд важных встреч на высоком уровне, среди которых особенно выделяются следующие: встреча между Президентами Мексики и России на Саммите АТЭС в Новой Зеландии в 1999 году, встречи в Шанхае и Китае в 2001 году, встречи на Саммите тысячелетия ООН в 2000 году, встречи на Саммите большой восьмерки в Эвиане, Франция, в 2003 году, а также встреча Президента Висенте Фокса Кесада с Председателем Правительства России Михаилом Касьяновым в 2002 году в рамках X Саммита АТЭС в Лос Кабос. Более того, в 1997 и 2000 годах два Министра иностранных дел Мексики посетили Российскую Федерацию, а в 1997 году Заместитель Председателя Правительства России Борис Немцов посетил Мексику.

Кроме того, в 1996 году были созданы три организации для достижения целей, указанных в плане двусторонней работы. Это: Смешанные комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству и морскому судоходству, а также Смешанная комиссия по сотрудничеству в области культуры и образования. Также был создан Механизм политических консультаций между Министерствами иностранных дел.

В ноябре 2003 года в Мексике прошёл Первый Форум Россия-Мексика: два опыта переходного периода. Данный Форум дал толчок двусторонним отношениям, благоприятствуя развитию интенсивного диалога касательно политического, предпринимательского и академического секторов и способствовал созданию новых проектов взаимного сотрудничества. В том же году Россия начала позиционировать себя как второй коммерческий партнёр Мексики среди европейских стран, не входящих в состав Европейского Союза.

Следует отдельно заметить, что работа и установление контактов в образовательной, культурной и научной областях также продолжают динамично развиваться. Таким образом, происходит улучшение взаимопонимания и гармонии между нашими Правительствами и народами. Мексика и Россия, как два главных действующих лица на международной арене, наслаждаются развитым диалогом и растущим интересом к потенциалам, указанных стан, их возможностям и специфики.

За последние годы увеличилось количество контактов на высоком уровне. Упомянем последние из них, прошедшие в 2009 году: визит Министра здравоохранения Мексики доктора Хосе Анхель Кордова Вильялобос и визит Министра энергетики Мексики доктора Гоергины Кессель, председательствовавшей в декабре на IV Заседании Российско-Мексиканской Смешанной комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству и морскому судоходству, в результате которой были пересмотрены основные направления сотрудничества между нашими странами.

В феврале 2010 года Министр иностранных дел Российской Федерации, Посол Сергей Лавров, встретился с Министром иностранных дел Мексики Патрисией Эспиносой Кантельяно на дружеской встрече, в ходе которой был выражен интерес обеих наших стран продолжить углубление отношений в атмосфере дружеской поддержки и взаимного сотрудничества. Больше информации об этом можно посмотреть здесь.

Здания посольства 

До 1917 года посольство Мексики находилось в Санкт-Петербурге по адресу Фурштатская улица, дом 15. В те годы в этом же здании размещались посольства Сербии и Италии.

В середине 1920-х годов посольство Мексики занимало бывший особняк Н. А. Терентьева в Петровском переулке (дом № 8).

Современное здание — Москва, Большой Левшинский 4. Прилегающий сквер на стрелке Большого Левшинского и Большого Могильцевского переулков с 2016 года носит имя Мигеля Идальго.

Контакты

Контакты 
Адрес Посольства:

Б. Левшинский пер. 4

119034, Москва

Российская Федерация

Телефоны:

+7 (495) 637-48-48 — Коммутатор (после окончания рабочего дня работает автоответчик)

+7 (495) 637 21 48 — Консульский Отдел

+7 (495) 637-23-04 — Факс

Консульский отдел 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: +7 (495) 637-48-48

Электронный адрес: consularesrus@sre.gob.mx

Режим работы:

Визовый режим с Россией и Украиной 
При наличии действующей мексиканской визы электронное разрешение получать не нужно.

Граждане России и Украины, имеющие действующую (всех категорий) визу Соединенных Штатов Америки или являющимися постоянными резидентами стран Шенгенской зоны, а также Японии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады или США, не требуется получение электронного разрешения или консульской визы для посещения Мексики.

Электронное Разрешение Экспресс 
Электронное Разрешение Экспресс, позволяет однократный въезд в Мексику в течение 30 дней с момента регистрации. Данное разрешение является бесплатным. Система электронного Разрешения позволяет гражданам России и Украины, родившихся на территории современной Российской Федерации и Украины соответственно, въехать на территорию Соединенных Мексиканских Штатов, не оформляя консульскую визу, если целью визита является туризм, транзит или деловая поездка.

Для того чтобы воспользоваться данной системой и получить электронное разрешение, необходимо выполнение следующих требований:
— Быть гражданином Российской Федерации или Украины, родившимся на территории современной Российской Федерации и Украины соответственно;

— Иметь действующий паспорт (для граждан РФ — загранпаспорт).

Заполнить анкету на получение электронного разрешения можно по следующему электронному адресу:
http://www.inami.gob.mx/index.php/page/Inicio_Autorizacion_Electronica/ru.html

Если разрешение получено, необходимо его распечатать и предъявить на регистрационной стойке авиакомпании, услугами которой Вы воспользуетесь для перелета.

По прибытии в Мексику, на борту самолёта или в аэропорту, необходимо заполнить Миграционную Форму и в пункте въезда в страну предъявить данную Форму, электронное разрешение и действующий паспорт федеральному агенту Миграционной Службы, который произведет их проверку.

!Срок действия СЭР («Системы электронного Разрешения») составляет 30 календарных дней с момента регистрации, оно позволяет однократный въезд в Мексику. В связи с вышеизложенным, желательно, чтобы срок поездки в Мексику строго совпадал со сроком действия разрешения.

Если ответ на запрос СЭР не пришел, необходимо обратиться за консульской визой в Консульский отдел Посольства Мексики в РФ.

Консульская виза 
Консульская виза является многократной и действует от 180 дней до 10 лет, по решению Заведующего Консульским отделом. Консульская виза — платная.

Виза на 6 месяцев 
Для получения визы на 6 месяцев следует предоставить следующие документы:

1. Действующий загранпаспорт, его оригинал и копия первой страницы.

2. Одна фотография 3х4, без уголков и овалов, цветная, недавно сделанная, на белом фоне, без очков, лицо полностью открыто.

3. Если человек, подающий документы, не гражданин страны, в которой он подает документы на визу, то он должен предоставить копию и оригинал документа, подтверждающего его легальное пребывание на территории Российской Федерации.

4. Предоставить документы:

4.1 Подтверждение платежеспособности

— Оригинал и копия банковского счета за последние 6 месяцев со средним ежемесячным сальдо (более 2400 долларов), равным минимальной зарплате за 500 дней в городе Мехико.

— Оригинал и копия справки о зарплате за последние 6 месяцев, с минимальной заработной платой 715 долларов в месяц, что равняется минимальной зарплате за 150 дней в городе Мехико. К справке о заработной плате следует приложить копии действующих виз.

— Иностранные граждане, обучающиеся в высших учебных учреждениях, должны предоставить оригинал справки из учебного учреждения, справку о заработной плате, пособиях или стипендии.

4.2 Владение недвижимостью

— Оригинал и копия документа о наличии недвижимого имущества, зарегистрированного на заинтересованное лицо. Следует также приложить к данному документу справку с работы за год.

— Оригинал и копия документа о наличии недвижимого имущества, зарегистрированного на заинтересованное лицо. Если соискатель владеет собственной фирмой или участвует в долевом владении более двух лет, необходимо приложить документ, подтверждающий данное право и заверенный в соответствующем органе.

4.3 Письмо-Приглашение

Приглашение, в котором должны быть указаны данные заинтересованного лица и приглашающей компании: полное имя заявителя или заинтересованного лица, гражданство; название организации, её регистрационный номер, адрес, информация о том, какую деятельность будет выполнять заявитель (деятельность заявителя должна быть связана с деятельностью компании); примерная длительность пребывания в Мексике заявителя или дата вылета. В случае если принимающая сторона оплачивает пребывание соискателя в Мексике, а также его возвращение на родину, следует указать это в приглашении. Необходимо приложить удостоверение личности человека, подписывающего приглашение. А также документы, подтверждающие способность заинтересованного лица выполнять деятельность, для которой он приглашается в Мексику.

Виза на 10 лет 
Для получения визы на 10 лет следует предоставить следующие документы:

1. Оригинал и копия первой страницы действующего загранпаспорта.

2. Одна фотография 3х4, без уголков и овалов, цветная, недавно сделанная, на белом фоне, без очков, лицо полностью открыто.

3. Если заинтересованное лицо не является гражданином страны, в которой он подает документы на визу, то он должен предоставить копию и оригинал документа, подтверждающего его легальное пребывание на территории Российской Федерации.

4. Следующие документы

4.1 Подтверждение платежеспособности.

— Оригинал и копия банковского счета за последние 12 месяцев со средним ежемесячным сальдо(2400 долларов), равным минимальной зарплате за период 500 дней в городе Мехико.

— Оригинал и копия справки о зарплате за последние 6 месяцев с минимальной заработной платой в 1400 долларов, что равняется минимальной зарплате за период 300 дней в городе Мехико. К справке о заработной плате следует приложить копии действующих виз.

4.2 Наличие виз в другие страны

Копия страниц паспорта, содержащих действующие визы или печати миграционной службы.

4.3 Выдающиеся достижения человека

— Документы, подтверждающие народное или международное признание достижений человека, и указание этих достижений. Это касается выдающихся ученых, исследователей, артистов, спортсменов, журналистов.

4.4 Родственник гражданина Мексики

Документы, подтверждающие родство: свидетельство о браке, свидетельство о рождении.

Список послов Мексики в России 

Перечень послов Мексики в России.

См. также 
 Список дипломатических миссий Мексики
 Российско-мексиканские отношения
 Список дипломатических представительств в Москве

Примечания

Ссылки 
 Посольство Мексики в России
 Embajadores de México. FEDERACIÓN DE RUSIA

Мексика
Российско-мексиканские отношения
Хамовники